Franz von Stuck
Stuck (álbum)
Stuck (canção de Lindsay Lohan)

Desambiguação